Les Cephalaspidea sont un ordre de mollusques hétérobranches de l'infra-classe des Opisthobranchia.

Description et caractéristiques 

Ce sont des mollusques opisthobranches pourvus d'une fine coquille plus ou moins visible (interne chez Chelidonura, absente chez certains Gastropteridae), et d'une tête en forme de bouclier. Celle-ci leur sert à s'enfouir dans le sable : la plupart des espèces vivent en effet juste sous les premiers centimètres de sédiment, où ils se nourrissent suivant les espèces d'algues ou de petits animaux (vers, mollusques).

On trouve des céphalaspides dans toutes les mers du monde, mais ils atteignent leur pic de diversité dans l'Indo-Pacifique tropical, principalement entre la surface et  de profondeur. On en connaît actuellement environ 634 espèces. 

Les céphalaspides constituent un groupe très basal des opisthobranches, encore proche des prosobranches. Des études génétiques récentes suggèrent cependant que ce groupe serait polyphylétique, et nécessiterait une révision majeure.

Liste des familles 
Selon , prenant pour base la taxinomie de Bouchet & Rocroi (2005) :
 super-famille des Bulloidea Gray, 1827
 famille des Acteocinidae Dall, 1913 -- 1 genre
 famille des Bullidae Gray, 1827 -- 1 genre (+ 1 fossile)
 famille des Retusidae Thiele, 1925 -- 4 genres
 famille des Rhizoridae Dell, 1952 -- 2 genres
 super-famille des Cylichnoidea H. Adams & A. Adams, 1854
 famille des Colinatydidae Oskars, Bouchet & Malaquias, 2015 -- 1 genre
 famille des Cylichnidae H. Adams & A. Adams, 1854 -- 11 genres (+ 1 fossile)
 famille des Diaphanidae Odhner, 1914 (1857) -- 1 genre
 famille des Eoscaphandridae Chaban & Kijashko, 2016 -- 2 genres
 famille des Mnestiidae Oskars, Bouchet & Malaquias, 2015 -- 1 genre
 super-famille des Haminoeoidea Pilsbry, 1895
 famille des Haminoeidae Pilsbry, 1895 -- 15 genres
 super-famille des Newnesioidea Moles, Wägele, Schrödl & Avila, 2017
 famille des Newnesiidae Moles, Wägele, Schrödl & Avila, 2017 -- 2 genres
 super-famille des Philinoidea Gray, 1850 (1815)
 famille des Aglajidae Pilsbry, 1895 (1847) -- 10 genres
 famille des Alacuppidae Oskars, Bouchet & Malaquias, 2015 -- 1 genre
 famille des Colpodaspididae Oskars, Bouchet & Malaquias, 2015 -- 2 genres
 famille des Gastropteridae Swainson, 1840 -- 4 genres
 famille des Laonidae Pruvot-Fol, 1954 -- 1 genre
 famille des Philinidae Gray, 1850 (1815) -- 4 genres
 famille des Philinoglossidae Hertling, 1932 -- 4 genres
 famille des Philinorbidae Oskars, Bouchet & Malaquias, 2015 -- 1 genre
 famille des Scaphandridae G.O. Sars, 1878 -- 6 genres + 4 fossiles
 genre non-assigné
 genre Noalda Iredale, 1936

La super-famille des Acteonoidea (contenant les familles des Acteonidae, des Aplustridae et des Bullinidae) est encore non-assignée selon WoRMS, mais est souvent comptée parmi les Cephalaspidea.

Bibliographie 
 .

Références taxinomiques

Cephalaspidea

Cephalaspida

Notes et références 

 
Taxon décrit par Paul Henri Fischer
Taxon décrit en 1883